Сандс ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Сандс, Флора (1876—1956) — британская медицинская сестра, капитан сербской армии, участница Первой мировой войны.
 Сандс, Чарльз (1865—1945) — американский гольфист, теннисист и жё-де-помист, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

Составные фамилии 
 Маттек-Сандс, Бетани (род. 1985) — американская профессиональная теннисистка; победительница двух турниров Большого Шлема в парном разряде.

См. также